Оленин Андрій Ігорович (нар. 1992) — український актор розмовного жанру, кіноактор, актор театру, співак.

Оленини